Korpus Landsturmu Breslau – korpus niemieckiego pospolitego ruszenia w czasie I wojny światowej
 Korpus Volkssturmu Breslau – korpus niemieckiego pospolitego ruszenia w I połowie 1945